Аркадий Васильевич Ерёмин (1925—1988) — советский учёный в области авиационной и космической медицины, участник набора кандидатов для полёта на первом пилотируемом космическом корабле «Восход», кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1972 и 1978).

Биография 
Родился 7 октября 1925 года в деревне Курки Ивановской области.

С 1947 по 1954 год обучался в Саратовском медицинском институте. С 1954 по 1955 год в адъюнктуре Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. 

С 1955 по 1969 год на научно-исследовательской работе в ГНИИИ авиационной и космической медицины  в  должностях: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заместитель начальника и начальник отдела. В 1964 году в качестве врача принимал участие в наборе кандидатов для полёта на первом пилотируемом космическом корабле «Восход».

С 1969 по 1980 год на научно-исследовательской работе в Центре подготовки космонавтов в должностях начальника отдела, начальника медицинского управления и заместитель начальника ЦПК по медико-биологической подготовке. А. В. Ерёмин занимался осуществлением руководства психофизиологической подготовкой космонавтов и разрабатывал критерии оценки их функциональной готовности. А. В. Ерёмин был инициатором внедрения комплекса средств и методов профилактики неблагоприятного воздействии невесомости на организм человека, обеспечивающих возможность осуществления длительных пилотируемых космических полетов.

С 1980 по 1988 год на научной работе в Институте медико-биологических проблем АН СССР в должностях: заведующего  отделом и старшего научного сотрудника. Являлся автором более 120 научных трудов, в том числе около десяти патентов на изобретения.

В 1972 и в 1978 году Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «за цикл работ по медицинскому обоснованию и внедрению комплекса методов и средств профилактики неблагоприятного влияния невесомости на организм человека, обеспечивших возможность осуществления длительных пилотируемых полётов» И. Д. Пестову была присуждена Государственная премия СССР  в области науки и техники.

Скончался 11 октября 1988 года в Москве и похоронен на Митинском кладбище.

Награды 
 Орден Красной Звезды 
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
 Медаль За боевые заслуги 
 Дважды лауреат Государственной премии СССР (1972 и 1978)

Примечания

Литература 
  Космонавтика. Энциклопедия / Гл. ред. В.П. Глушко; Редколлегия: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др.. — : Сов. Энциклопедия, 1985. — 528 с.
  История отечественной космической медицины / И. Б. Ушаков, В. С. Бедненко, Г. П. Ступаков; Под общ. ред.: И. Б. Ушакова и др. -  : ГосНИИ воен. медицины; Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2001. — 319 с. — ISBN 5-9273-0097-9

Медики по алфавиту
Медики СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники Военно-медицинской академии
Похороненные на Митинском кладбище